Ali Benjelloun (?-?), homme politique marocain
 Ali Benjelloun (1983-), réalisateur marocain